Hato Viejo puede hacer referencia a:

 Hato Viejo (Arecibo), barrio del municipio de Arecibo, Puerto Rico.
 Hato Viejo (Ciales), barrio del municipio de Ciales, Puerto Rico.
 Hato Viejo (San Antonio de Guerra), barrio del municipio homónimo en Puerto Rico.
 Hato Viejo (Yaracuy), población rural del municipio Nirgua, en el estado Yaracuy (Venezuela).